Jacob "Jac" Nellemann (nascido em 19 de abril de 1944, em Copenhague) é um ex-automobilista dinamarquês.

Pilotos de automóvel da Dinamarca
Pilotos de Fórmula 1 da Dinamarca